Башмаково — название населённых пунктов в России:
 
 Башмаково (Башмаковка) — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Башмаково — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Башмаково — деревня в Хотынецком районе Орловской области.
 Башмаково — посёлок городского типа в Пензенской области, административный центр Башмаковского района.
 Башмаково — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Башмаково — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Башмаково — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Башмаково — деревня, Мужберское сельское поселение, Игринский район, Удмуртия
 Башмаково — деревня, Факельское сельское поселение, Игринский район, Удмуртия